Sura — capítulo do Corão

Topônimos
 Sura (Babilónia) — cidade na antiga Babilônia
 Sura (Síria) — cidade na antiga Síria
 Rio Sura — rio na Rússia

Pessoas
 Públio Cornélio Lêntulo Sura (morto em 63 a.C.) — participante da conspiração de Catilina, padrasto de Marco Antônio
 Lúcio Licínio Sura (40–108/113) — senador romano com ligações próximas ao imperador Trajano

Outros usos
 Deva (hinduísmo) (ou Sura) — designação de divindades menores do hinduísmo